Wieke bezeichnet:
 einen Kanal in einer Fehnkolonie in Nordwestdeutschland (wijk in den Niederlanden), siehe Moorkolonisierung, insbesondere den Abschnitt Fehnsiedlungen
 wie Wieche die als Quellmeißel (zum Offenhalten von Wunden) genutzte Scharpie

Wieke ist Familienname folgender Personen:
 Johannes Wieke (1913–1982), deutscher Schauspieler

Siehe auch: